Niemi qui signifie péninsule en finnois est un patronyme et un toponyme très courant en Finlande.

Patronyme 

 , 
 Esko Niemi (1934-2013), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace
 Fo Niemi, militant québécois
 Jaakko Niemi (1962-), biathlète finlandais
 Jari Niemi (né en 1977), footballeur finlandais
  (1984-), acteur finlandais
 Jarkko Niemi (né en 1982), coureur cycliste finlandais
 Jyri Niemi (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 Matti Niemi (1937-), rameur finlandais
 Antti Niemi (1928-2009), professeur d'université finlandais

Toponyme 
 Niemi, quartier de Tampere en Finlande.
 Niemi, quartier de Lahti
 Niemi, quartier d'Orimattila
 Niemi, village d'Halsua
 Niemi, village de Jokioinen
 Niemi, village de Lohja